Un pont trop loin est le nom : 

 d'un livre de Cornelius Ryan 
 d'un film réalisé en 1977 par Richard Attenborough avec Sean Connery et Dirk Bogarde
 de la seconde version d'un jeu de stratégie en temps réel sur PC, Close Combat, développé par Microsoft.

Ils se réfèrent tous à l'opération militaire alliée Market Garden de septembre 1944 aux Pays-Bas.